

Гусине — село, Ікрянинський район, Астраханська область
 Гусине — село, Катайський район, Курганська область

Гусине — колишнє село у Градизькому районі Полтавської області, зняте з обліку на початку 1960-их років у зв'язку із затопленням водами Кременчуцького водосховища

Див. також 
 Велике Гусине
 Верхнє Гусине
 Гусине Озеро
 Гусинне
 Нижнє Гусине